Ворон Андрій (письменник) - український письменник
 Ворон Андрій (мудрець-довгожитель) - український мудрець-довгожитель

Примітки 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок